Уи́льям Ги́ллеспи Бойд (; 27 ноября 1905 — 14 декабря 1967), также известный как Би́лли Бойд () — шотландский футболист, центральный нападающий.

Клубная карьера 
Уроженец  (окраина Глазго), Бойд начал футбольную карьеру в командах «Риджент Стар Ратеглен», «» и «». В составе «Ларкхолла» за три сезона он забил более 200 голов. Это привлекло внимание «Клайда», и в 1930 году Бойд начал выступать за этот клуб в Дивизионе 1 чемпионата Шотландии. Выступал за «Клайд» на протяжении четырёх сезонов, сыграв 122 матча и забив 106 мячей. Ему принадлежит клубный рекорд по количеству голов, забитых в течение одного сезона (32 мяча в сезоне 1932/33).

В декабре 1933 года Бойд перешёл в английский клуб «Шеффилд Юнайтед». В оставшейся части сезона 1933/34 Бойд забил 15 мячей в 22 матчах Первого дивизиона, однако это не помогло «клинкам» избежать вылета во Второй дивизион. В сезоне 1934/35 он забил за команду 15 мячей в 20 матчах Второго дивизиона, включая два «дубля» в домашнем и выездном матчах против «Манчестер Юнайтед».

В феврале 1935 года Билли Бойд перешёл в «Манчестер Юнайтед», выступавший во Втором дивизионе. Его дебют за команду состоялся 9 февраля в матче против «Суонси Таун». 27 марта Бойд забил свой первый гол за «Манчестер Юнайтед» в матче против «Бернли», а три дня спустя, 30 марта 1935 года, сделал «хет-трик» в матче против «Халл Сити». Проведя за команду 6 матчей и забив 4 мяча в концовке сезона 1934/35, Бойд покинул «Юнайтед» в сентябре 1935 года.

С сентября по декабрь 1935 года выступал за «Уэркингтон» в . В декабре 1935 года стал игроком клуба «Лутон Таун», за который забил 11 мячей в 13 матчах Третьем южном дивизионе.

Перед началом сезона 1936/37 стал игроком «Саутгемптона». Согласно авторам книги «The Alphabet of the Saints» Бойд отличался «эксцентричным темпераментом», из-за чего «его пребывание на „“ было недолгим». Его дебют в составе «святых» состоялся в первом матче сезона 1936/37 против «Честерфилда». 26 сентября забил свои первые голы за «Саутгемптон», сделав «дубль» в матче против «Шеффилд Юнайтед». Всего в сезоне 1936/37 провёл за команду 19 матчей и забил 7 мячей.

В августе 1937 года покинул «Саутгемптон», став игроком любительского клуба «Уэймут», а затем вернулся в «Уэркингтон», где и завершил футбольную карьеру.

Карьера в сборной 
20 мая 1931 года Бойд дебютировал в составе национальной сборной Шотландии в товарищеском матче против сборной Италии. Четыре дня спустя, 24 мая, он провёл свой второй (и последний) матч за сборную Шотландии в товарищеской игре против сборной Швейцарии, отличившись забитым мячом на 24-й минуте. Шотландцы одержали победу в той игре со счётом 3:2.

Также Бойд провёл три матча и забил три мяча за сборную Шотландской футбольной лиги, все — против  3 октября 1931 года, 19 октября 1932 года и 30 сентября 1933 года.

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте MUFCInfo.com 
 Профиль на сайте LondonHearts.com 
 Профиль на сайте ScottishFA.co.uk 

Футболисты Шотландии
Игроки сборной Шотландии по футболу
Игроки ФК «Клайд»
Игроки ФК «Шеффилд Юнайтед»
Игроки ФК «Манчестер Юнайтед»
Игроки ФК «Уэркингтон»
Игроки ФК «Лутон Таун»
Игроки ФК «Саутгемптон»
Игроки ФК «Уэймут»